Антикости — топоним.

 Антикости — канадский остров в заливе Святого Лаврентия.
 Л’Иль-д’Антикости — муниципалитет в канадском Квебеке, расположенный на острове Антикости.
 Национальный парк Антикости — национальный парк на острове Антикости, основан в 2001 году.
 Впадина Антикости — впадина в канадском Квебеке.